Look Both Ways steht für:

 Look Both Ways (2005), australischer Spielfilm von Sarah Watt (2005) 
 Look Both Ways (2022), US-amerikanischer Spielfilm von Wanuri Kahiu (2022)